Kontché (en macédonien Конче) est un village du sud-est de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Kontché. Le village comptait 967 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Turcs : 521
 Macédoniens : 444
 Autres : 2

Voir aussi

Liens internes 
 Kontché

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Kontché

Références 

Village dans la commune de Konče